Dades de la Temporada 1996-1997 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 30 de juliol de 1996: Pretemporada: SV Meppen 1 - Espanyol 2
 3 d'agost de 1996: Pretemporada: MSV Duisburg 1 - Espanyol 0
 8 d'agost de 1996: Pretemporada: FC Groningen 1 - Espanyol 2
 10 d'agost de 1996: Pretemporada: SC Cambuur 1 - Espanyol 1
 24 d'agost de 1996: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 2 - Reial Madrid 1
 28 de setembre de 1996: Lliga: Espanyol 5 - CF Extremadura 1
 22 de desembre de 1996: Lliga: CD Tenerife 5 - Espanyol 1
 8 de gener de 1997: Copa: Espanyol 4 - Sporting de Gijón 1
 9 de febrer de 1997: Lliga: Espanyol 2 - FC Barcelona 0
 4 de maig de 1997: Lliga: Espanyol 3 - Reial Societat 0
 1 de juny de 1997: Lliga: Espanyol 5 - CD Logroñés 1
 21 de juny de 1997: Últim partit a l'Estadi de Sarrià amb el partit Espanyol 3 - València CF 2

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Dotzena posició amb 51 punts (42 partits, 14 victòries, 9 empats, 19 derrotes, 51 gols a favor i 57 en contra).
 Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà l'Sporting de Gijón a 16ns de final, el Deportivo de La Coruña a vuitens, però fou eliminat per la UD Las Palmas a quarts.
 Copa de la UEFA: 32ns de final. L'Espanyol derrotà l'APOEL Nicòsia a la primera ronda, però fou derrotat pel Feyenoord a trenta-dosens de final.
 Copa Catalunya: L'Espanyol cau a semifinals (modalitat 3x1) davant el CE Europa (classificat per a la final) i el CE Sabadell.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1996
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions esportives del 1996 a Catalunya
Competicions esportives del 1997 a Catalunya